

Persone 
Adolf Čech – direttore d'orchestra ceco
Eduard Čech – matematico ceco
Marek Čech (n. 1976) – calciatore ceco di ruolo portiere
Marek Čech (n. 1983) – calciatore slovacco di ruolo difensore
Miloš Čech – vescovo vetero-cattolico ceco
Petr Čech – calciatore ceco
Svatopluk Čech – scrittore e poeta ceco

Thomas Cech – biochimico statunitense

Altro 
Čech – governatore leggendario della Boemia
7739 Čech – asteroide della fascia principale.